Sněhová vločka může označovat více věcí:

 sněhová vločka – ledový dendrit
 Sněhová vločka (gorila) (1964–2003) – gorilí albín
 Sněhová vločka – ruský animovaný film z roku 2012
 schéma sněhové vločky – model uspořádání tabulek
 generace sněhových vloček – označení pro některé příslušníky Generace Z